O Claudelands Rovers Football Club é um clube amador de futebol com sede em Hamilton, Nova Zelândia.

História 
O clube compete na Northern Women's Premier League.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Nova Zelândia